(1975-), réalisateur américain,
  (1944-2009), actrice américaine,
  (1969-), joueur de base-ball américain,
  (1892-1974), militaire américain,
  (1924-2001), diplomate américain,
 Lee Holdridge (1944-), compositeur et arrangeur américain,
  (1907-1999), botaniste et climatologue américain,
 Ransome Gillett Holdridge (1836-1899), peintre américain.
 
C'est également le nom d'un astéroïde, le (14835) Holdridge.

Patronyme anglais